Золотая Горка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Золотая Горка — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Золотая Горка — деревня в Лужском районе Ленинградской области.

Памятное место 
 Золотая горка — памятное место Первой мировой войны, расположенное на территории Латвии.

См. также 
 Золотая Гора